Совјак може бити:

 Совјак (Градишка), насељено мјесто у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Совјак (Сухопоље), насељено мјесто у општини Сухопоље, Република Хрватска
 Совјак (Свети Јуриј об Шчавници), насељено мјесто у општини Свети Јуриј об Шчавници, Република Словенија
 Совјак (Трновска вас), насељено мјесто у општини Трновска вас, Република Словенија